Vindobona je slovo pocházející z latiny. Může mít několik významů:

 Starověké římské město Vindobona na území dnešní Vídně. Původně se jednalo o keltskou osadu, na jejímž místě kolem roku 15 př. n. l. vyrostl římský vojenský tábor. Posléze se stalo jedním ze správních měst provincie Pannonia.

 Mezistátní vlak Vindobona jezdící od roku 2018 se soupravami Siemens Railjet pod čísly 70–79 a 371–375 na trase Praha – Pardubice – Brno – Vídeň – Graz, v letech 1957–1979 jezdící jako motorový expres 54/55 na trase Berlin – Dresden – Praha – Tábor – Vídeň
 
 Východoněmecká motorová jednotka řady VT 18.16, resp. řady 175 známá svým nasazením v letech 1966–1969 a 1972–1979 na mezinárodní rychlík Vindobona Berlín – Praha – Vídeň, je nejznámější pod touto přezdívkou.